Луис Хил Перез има више значења:

 Луис Хил Перез (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Луис Хил Перез, Ла Виља (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику